Qipisaqqu bezeichnet:
 Qipisaqqu (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qipisaqqu (Sund, Paamiut), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland